Иван Фёдорович Рашевский (1831 или 1834 — 1897) — русский педагог.

Биография 
Родился в 1831 или 1834 году. 

Окончил курс в Харьковском университете, был учителем словесности в Орловской гимназии, затем — руководителем по русскому языку на существовавших в 1860-х годах при 2-й военной гимназии педагогических курсах для приготовления учителей в военно-учебные заведения. Принимал деятельное участие в учреждении Андреевских курсов для приготовления народных учителей; эти курсы, перейдя в ведение санкт-петербургского губернского земства, были преобразованы в земскую учительскую школу, во главе которой Рашевский стоял в течение 8 лет. Рашевский был одним из учредителей первых женских курсов в Петербурге (Аларчинские курсы). Преподавал в Ларинской гимназии. Впоследствии он состоял инспектором педагогических женских курсов и директором Петровского коммерческого училища (1881—1897). Много раз руководил, по приглашению земств, съездами учителей. Преподавал русский язык и словесность детям Александра III.

Примечания

Литература 
 

Преподаватели Орловской гимназии
Преподаватели Ларинской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Харьковского университета